Möhrle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Möhrle (* 1939), deutscher Orthopäde und ärztlicher Standespolitiker
 Eduard Möhrle (1889–1956), deutscher Industriechemiker
 Friedhelm Möhrle (* 1934), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Johannes Möhrle (1931–2017), deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Peter Möhrle (1932–2020), deutscher Unternehmer
 Uwe Möhrle (* 1979), deutscher Fußballspieler